Väljaotsa (Türi)
Väljaotsa (Jõgeva)